Николай Пономаренко:
 Пономаренко, Николай Петрович (1925—2008) — Герой Социалистического Труда, железнодорожник. 
 Пономаренко, Николай Степанович (1893—1952) — советский композитор и педагог, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР.